Куяви, куявяни (Kujawiacy, Kujawianie) - західнослов'янське плем'я, що жило між середньою течією річки Вісли і верхнім течією Нотця, головним чином в районі озера Гопло і ланцюга озер, що пов'язані з річкою Нотець. У X столітті куяви увійшли до складу польської держави.

Kujawa - це рід плодоносної землі, звідти і походить назва Kujawianie (Куяван).

А записи про дану назву датується ХІІ століттям, але територія племені і до цього була ареною важливих історичних подій. За переказами саме біля озера Гопло і зародилася Польська держава. Також із цими місцями пов'язано прийняття Мешка I християнства за латинським обрядом у 966 році. Куявія (польськ. Kujawy) - історична область на півночі Польщі. В даний час Куявія входить до складу території Куявсько-Поморського воєводства .

Примітки

Див. також 

 Куявські говірки польської мови

Література 

Польські племена